McGrattan ist der Familienname folgender Personen:

 Brian McGrattan (* 1981), kanadischer Eishockeyspieler
 William Terrence McGrattan (* 1956), kanadischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Calgary